«Гзира Юнайтед» — мальтийский футбольный клуб из маленького городка Гзира в центральной части Мальты. Клуб основан в 1947 году. В 1973 году клуб выигрывает Кубок Мальты и Первую лигу Мальты.

Достижения 
 Кубок Мальты по футболу:
 Чемпион (1): 1973
 Первая лига:
 Чемпион (1): 1973, 2015/16

Выступления в еврокубках

Ссылки 
 Гзира Юнайтед на uefa.com
 Гзира Юнайтед на transfermarkt.com
 Гзира Юнайтед на foot.dk
 Гзира Юнайтед на weltfussballarchiv.com 
 Гзира Юнайтед на soccerway.com

Футбольные клубы Мальты